Landkreis Schaumburg in Nedersaksen
Graafschap Schaumburg in Nedersaksen
Vorstendom Schaumburg-Lippe in Nedersaksen
Heerlijkheid Schaumburg in Rijnland-Palts
Schaumburg (Illinois), een buitenwijk van Chicago

Zie ook
 Palais Schaumburg (doorverwijspagina)